Mosquée de Potok peut désigner :
 la mosquée de Potok à Banja Luka, la capitale de la République serbe de Bosnie, Bosnie-Herzégovine ;
 la mosquée de Potok à Zenica dans le canton de Zenica-Doboj, Fédération de Bosnie-et-Herzégovine.